Sarles ist der Familienname folgender Personen:

 Elmore Y. Sarles (1859–1929), US-amerikanischer Politiker
 Nathalie Sarles (* 1962), französische Politikerin

Sarles ist der Name folgender Orte:

 Sarles (North Dakota), Stadt in North Dakota